Landtagswahlkreis 19 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Eppingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Göppingen I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Potsdam-Mittelmark III/Potsdam III (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming III/Dahme-Spreewald III (1999)
 Landtagswahlkreis Brandenburg an der Havel I (1994)
 Landtagswahlkreis Brandenburg, Land – Belzig (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Gießen II (seit 1983)
 Wahlkreis 19 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 19 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Ludwigslust-Parchim III (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Ludwigslust III (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Malchin – Teterow (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Holzminden (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Einbeck (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Münden (2003)
 Landtagswahlkreis Duderstadt (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Hildesheim-Stadt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Köln VII (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Köln V (2000)
 Landtagswahlkreis Köln VII (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt VI (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Bonn-Land-Süd (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Birkenfeld (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Mittelsachsen 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Freiberg 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Döbeln I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Staßfurt (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Schönebeck (2006 bis 2016)
 Landtagswahlkreis Aschersleben (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Schönebeck I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Mittelholstein (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Steinburg-West (2017)
 Landtagswahlkreis Ostholstein-Süd (2012)
 Landtagswahlkreis Plön-Süd (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Kiel-Südwest (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Elbmarschen (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Kiel-West (1950)
 Landtagswahlkreis Plön-Süd (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Sonneberg I (seit 1994)
 Wahlkreis Erfurt, Land – Weimar, Land II (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Wiener Neustadt, Niederösterreich (seit 2018)
 Landtagswahlkreis Wien-Umgebung, Niederösterreich (bis 2013)